Воронцо́во — село в Островском районе Псковской области. Административный центр Воронцовской волости.

Расположено в 23 км к юго-востоку от города Остров.

В центре Воронцова находится памятник на могиле советских воинов, освободивших село в 1944 году от фашистских захватчиков.

Население 

Численность населения села составляет 641 житель (2000 год).

История 
Погост Воронцово отмечен в псковских писцовых книгах XVI века в числе селений Вревского уезда. В Псковских летописях впервые упоминается под 1633 годом.

С 1925/1927 до 1944 года погост Воронцово назывался на картах как Сошихино по одноимённой станции на ныне несуществующей железной дороге (сегодня деревня Сошихино к северу от села). 

В 1935—1959 годах село Воронцово было административным центром Сошихинского района.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)